2 miejscowości w Polsce: 
 Biskupie-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wólka 
 Biskupie-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wysokie